El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2002, disputat el cap de setmana del 14 al 16 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la sisena prova de la temporada 2002 del mundial de motociclisme. Aquesta fou la primera vegada que la categoria Moto GP competí en el circuit de Catalunya.

Resultats

Moto GP

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2002 a Catalunya
Competicions motociclistes del 2002
2002
2002